Сэмюэл Джордан Кейн (род. 13 января 1992) — новозеландский регбист, игрок клуба Чифс и сборной Новой Зеландии по регби. Играет на позиции фланкера. 5 мая 2020 года назначен капитаном All Blacks, заменив на этом посту Кирана Рида.

Карьера 
Кейн играл за сборную Новой Зеландии U20 на молодежном Кубке мира IRB 2011 года.

В 2012 году дебютировал за основной состав All Blacks в матче против Ирландии.

В 2013 года Кейн впервые вышел в стартовом составе новозеландский сборной.

Кейн был одним из ключевых игроков All Blacks на победном Кубке по регби 2015. В матче с Намибией впервые вывел команду в качестве капитана.

После того, как Ричи Маккоу завершил карьеру Кейн заменил его на позиции фланкера в All Blacks.

В 2016 году был назначен капитаном Чифс совместно с Аароном Крюденом, но после отъезда последнего в Топ-14 стал единоличным лидером команды из Гамильтона.

Кубок мира 2019 года сложился для Сэма Кейна не очень удачно. На групповой стадии он провел два матча, в четвертьфинале против Ирландии был заменен в перерыве, а полуфинальную встречу со сборной Англии начал на скамейке запасных.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Chiefs

Регбисты Новой Зеландии
Чемпионы мира по регби
Игроки РК «Чифс»
Игроки сборной Новой Зеландии по регби